Бернштейн, Николай: Бернштейн, Николай Александрович (1896—1966) — российский и советский психофизиолог и физиолог, педагог.
 Бернштейн, Николай Давидович (1876—1938) — российский музыковед, музыкальный критик и историк.